Алексей Николаевич Цай (26 ноября 1917 года, Сучан, Ольгинский уезд, Приморский край — 27 сентября 1984 года) — бригадир колхоза имени Свердлова Верхне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
В 1933 году получил неполное среднее образование. Позднее обучался на рабфаке, который окончил в 1935 году. В 1937 году депортирован на спецпоселение в Ташкентскую область, Узбекская ССР. С 1938 года — рядовой колхозник, кассир, старший табельщик, заведующий фермой, бригадир полеводческой бригады, помощник бригадира, агротехник по шёлку в колхозе имени Свердлова Верхне-Чирчикского района. В 1947 году вступил в ВКП(б).

В 1950 году бригада Алексея Цая получила в среднем по 95,4 центнера зеленцового стебля кенафа на участке площадью 33 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 1951 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Трудился в колхозе имени Свердлова до выхода на пенсию в 1981 году. Персональный пенсионер союзного значения. Скончался в сентябре 1984 года. Похоронен на кладбище бывшего колхоза имени Свердлова.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 З. В., Пан Н. Г. Герои Социалистического Труда — казахстанцы, Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Мен Д. В., Квон Л. А., Ким, Советские корейцы Казахстана, Алматы, 1992
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В., История корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В., История и культура корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким, Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Цай Алексей Николаевич

Герои Социалистического Труда колхоза им. Свердлова Верхне-Чирчикского района